

Canada 
 Berwyn – villaggio dell'Alberta

Galles 

 Berwyn – insediamento nel Denbighshire

Stati Uniti d'America 
 Berwyn – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Berwyn – villaggio della Contea di Custer, Nebraska
 Berwyn – census-designated place della contea di Chester, Pennsylvania
 Devon-Berwyn – census-designated place della Contea di Chester, Pennsylvania